Aleksandar Pantić (1978) – ex calciatore serbo
 Aleksandar Pantić (1992) – calciatore serbo
 Danilo Pantić – calciatore serbo
 Marko Pantić – calciatore serbo
 Milan Pantić – giornalista serbo
 Milinko Pantić – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo
 Mladen Pantić – cestista serbo